Die Abkürzung TDD bezeichnet:

 time division duplex, ein Begriff aus der  Kommunikationstechnologie, siehe Duplex (Nachrichtentechnik)
 Test Driven Development,  eine Methode zur Entwicklung eines Computerprogramms, siehe Testgetriebene Entwicklung
 Telecommunications device for the deaf (Schreibtelefon)
 Technical Due Diligence, eine technische Risikoprüfung im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung
 den Flughafen Trinidad in Trinidad, Bolivien (IATA-Code)

Abkürzung